Ignacy Komorowski (ur. ok. 1710, zm. 1760) – podkomorzy chełmski, miecznik bracławski, komornik ziemski chełmski, starosta ochocki, kasztelan chełmski, poseł na Sejm 1746, senator
 Ignacy Aleksy Komorowski (1788–1873) – powstaniec, pamiętnikarz
 Ignacy Marceli Komorowski (ur. 1824, zm. 1857) – polski kompozytor
 Ignacy Julian Komorowski (1774-1846) – poseł z pow. kieleckiego (woj. krakowskie) na sejmy 1818, 1820 i 1825